Майяр — фамилия. Известные носители:

 Майяр, Луи Камиль (1878—1936) — известный французский учёный и врач.
 Майяр, Робер (1872—1940) — швейцарский инженер.
 Майяр, Станислав (1763—1794) — французский революционер, один из вожаков санкюлотов Парижа.
 Майяр, Франсуаза (1929—2017) — французская фехтовальщица-рапиристка, призёрка чемпионатов мира.
 Майяр, Элла (1903—1997) — известная франкоговорящая швейцарская путешественница, писательница, фотограф.

См. также 
 Реакция Майяра — химическая реакция между аминокислотой и сахаром, которая, как правило, происходит при нагревании.